Rottauscher ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rottauscher von Malata (1888–1926), österreichischer Schriftsteller und Beamter
 Anna von Rottauscher (1892–1970), österreichische Sinologin und Übersetzerin
 Karl Rottauscher von Malata (1812–1896), österreichischer Generalmajor und Militärhistoriker
 Maximilian Rottauscher von Malata (1846–1921), österreichischer Marineoffizier